

Бриджпорт — місто, штат Алабама
 Бриджпорт — місто, штат Коннектикут
 Бриджпорт — місто, штат Іллінойс
 Бриджпорт — місто, штат Небраска
 Бриджпорт — місто, штат Оклахома
 Бриджпорт — місто, штат Пенсільванія
 Бриджпорт — місто, штат Техас
 Бриджпорт — місто, штат Вашингтон
 Бриджпорт — місто, штат Західна Вірджинія
 Бриджпорт — місто, штат Вісконсин
 Бриджпорт — селище, штат Огайо
 Бриджпорт — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Бриджпорт — переписна місцевість, штат Мічиган
 Бриджпорт — переписна місцевість, штат Нью-Йорк